Antonio Boselli (1496—1536), Italiaanse schilder
 Enrico Boselli (1957), Italiaanse politicus